Леони́д Тихоми́ров:
 Тихомиров, Леонид Михайлович — историк церковной архитектуры.
 Тихомиров, Леонид Петрович (род. 1926) — русский художник, заслуженный художник России, академик Международной академии «Творчество».